Neobuxbaumia mezcalaensis (tetecho de Mezcala) es una especie endémica de cactus columnar de la familia Cactaceae que se distribuye en varios estados del centro y sur del territorio mexicano. La palabra mezcalaensis es una latinización que hace referencia a la región de Mezcala, en el estado de Guerrero, donde alcanza una alta densidad poblacional.

Descripción 
Tiene crecimiento columnar y puede llegar a tener hasta 15 m de altura y 15 a 30 cm de ancho, no ramifica como las demás especies del género. El tallo es de color verde limón. Las costillas de cerca de 2 cm de alto, las areolas de 5 mm de largo, obovado-deltoides, distantes entre sí 2 cm y marcadamente separadas por un surco transversal. Tiene 9 a 5 espinas radiales de entre 0,8 a 2,5 cm de largo, aciculares a ligeramente subuladas, rectas o ligeramente curvadas, de tonos pardos a grises, tres espinas centrales de 0,7 a 3,5 cm de largo: la zona fértil del tallo no se diferencia de la que no lo es. Las flores son tubulares de 5 cm de largo dispuestas a lo largo del tallo de color amarillo verdoso, superficie interna amarilla, rosada, roja o púrpura, con superficie externa roja. Los frutos son ovoides, rojos, de 3 a 4 cm de longitud, recubiertos de cortos podarios, aréolas con tricomas y espinas de 3 a 6 mm de largo, blancas. Semillas de 2,5 a 4,5 mm de largo y 3 mm de ancho.

Es una planta aprovechada por la población local ya que sus brotes florales y frutos son comestibles: también es recolectada y usada como planta ornamental.

Distribución 
Endémica del territorio mexicano en los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla.

Hábitat 
Habita bosques tropicales caducifolios y matorrales xerófilos, en suelos calizos, en elevaciones de 400 a 2000

Estado de conservación 
No se conocen amenazas para las poblaciones de la especie. Es una especie dominante y pese a que se distribuye en parches, su área de distribución es amplia. Tiene densidades poblacionales de 1.000 a 1.700 individuos por hectárea. 

Aunque es recolectada para usos ornamentales y culinarios, esto no representa una mayor amenaza para la especie.

Referencias

Enlaces externos 

 Lista roja de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN
 Naturalista
 Enciclovida

mezcalaensis
Flora de México